Osoby o tym nazwisku:
 Abdullah Jaber – palestyński piłkarz
 Jusif Jaber – emiracki piłkarz